Brian Smith peut désigner :
 Brian Smith (1940-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Brian Smith (1954-), joueur australien de rugby à XIII devenu entraîneur ;
 Brian Smith (1966-), joueur de rugby à XV qui a joué avec l'équipe d'Australie et l'équipe d'Irlande ;
 Brian Smith (1967-), cycliste britannique ;

personnage fictif
 Pr. Brian Smith, un personnage du webstrip PHD Comics.

Voir aussi 
 Brian Trenchard-Smith (1946-), producteur, réalisateur et scénariste britannique et australien